Purtschert ist der Familienname folgender Personen:

 Nadja Purtschert (* 1989), Schweizer Snowboarderin
 Niklaus Purtschert (1750–1815), Schweizer Baumeister und Politiker
 Patricia Purtschert (* 1973), Schweizer Philosophin, Genderforscherin und Kulturwissenschaftlerin